Gaja-et-Villedieu – comune francese
 Gaja-la-Selve – comune francese
 Giovanni Gaia – calciatore italiano (spesso riportato come Gaja)
 Giorgio Gaja – giurista italiano
 Roberto Gaja – diplomatico italiano
 Gajà – nome piemontese di Galliate

Altri progetti